est une expression anglaise signifiant « hôtel Californie ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , album du groupe  sorti le  ;
 , chanson issue de l'album ;
 , album de  sorti le .

Cinéma 

 , film américain de Geo Santini sorti en 2008.
 , comédie indienne d' sorti en 2013.

Voir aussi